Sbordone ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Sbordone (* 1948), italienischer Mathematiker
 Domenico Sbordone (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Francesco Sbordone (1911–1983), italienischer Klassischer Philologe
 Giovanni Sbordone (* 1972), italienischer Historiker